Ко́лдспринг (Coldspring) — название нескольких населённых пунктов в США:

 Колдспринг — город в штате Нью-Йорк (:en:Coldspring, New York).
 Колдспринг — город в штате Техас.